Шарль де Шамбрен:

 Шамбрен, Шарль де (1875—1952) — французский писатель и дипломат. Член Французской академии
 Шамбрен, Шарль де (1827—1880) — французский военный и политик.